Ochyra ist der Name folgender Personen:

 Emil Ochyra (1936–1980), polnischer Fechter
 Ryszard Ochyra (* 1949), polnischer Botaniker